Il Friuli Annia Pinot Bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Udine.

Caratteristiche organolettiche 
colore: dal giallo paglierino chiaro al giallo dorato
odore: delicato, caratteristico
sapore: fine, tipico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Udine  (1996/97)  121,87

Vini DOC della provincia di Udine
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pinot bianco